Ыарга — топоним (тип: потамоним) в России якутского происхождения.

Якутия 
 Ыарга — урочище, восточнее оз. Мюрю, координаты 62°38' с. ш. 131°53' в. д., код ГКГН 455799.
 Ыарга — река, правый приток р. Суонналах-Хатырык, координаты 69°59' с. ш. 109°53' в. д., код ГКГН 376600.
 Ыарга — падь, в левобережье нижнего течения р. Нуотара, координаты 61°01' с. ш. 135°02' в. д., код ГКГН 464353.
 Ыарга — озеро, на правом берегу р. Нелим, координаты 62°18' с. ш. 117°06' в. д., код ГКГН 422048.
 Ыарга — река, левый приток р. Оннюэс, координаты 58°56' с. ш. 126°09' в. д., код ГКГН 497039.
 Ыарга — урочище, на правом берегу р. Тылбада, координаты 62°36' с. ш. 134°36' в. д., код ГКГН 463024.
 Ыарга — река, левый приток р. Хастах-Салата, координаты 69°30' с. ш. 120°14' в. д., код ГКГН 377808.
 Ыарга — река, левый приток р. Старая, координаты 70°55' с. ш. 112°34' в. д., код ГКГН 132178.
 Ыарга — река, правый приток р. Онгкучах, координаты 59°41' с. ш. 120°52' в. д., код ГКГН 486706.
 Ыарга — река, левый приток р. Отто-Суох, координаты 59°27' с. ш. 128°47' в. д., код ГКГН 497456.

См. также